Bouterwek är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Karl Wilhelm Bouterwek (1809–1868), tysk historiker

Efternamn